Luchthaven Ouagadougou (IATA: OUA, ICAO: DFFD) is een luchthaven bij Ouagadougou in Burkina Faso, West-Afrika.

De luchthaven bediende 241.466 passagiers in 2004 (+18,5% ten opzichte van 2003).

Luchtvaartmaatschappijen en bestemmingen 
 Afriqiyah Airways - Bamako, Tripoli
 Aigle Azur - Parijs-Orly
 Air Algérie - Algiers
 Air Burkina - Abidjan, Accra, Bamako, Bobo-Dioulasso, Cotonou, Dakar, Libreville, Lomé, Niamey, Parijs-Orly
 Air France - Parijs-Charles de Gaulle, Niamey
 Air Ivoire - Abidjan, Brazzaville
 Air Mali - Bamako
 Brussels Airlines - Brussel
 Ethiopian Airlines - Addis Abeba
 Ethiopian (uitgevoerd door ASKY Airlines) - Dakar, Lomé
 Royal Air Maroc - Casablanca
 Sénégal Airlines - Dakar

Externe link 
 luchthaveninformatie

Oaugadougou
Bouwwerk in Ouagadougou